Krief est un patronyme issu de l’arabe dialectal khariyyef (agnelet).

Patronyme 
 Alain Krief (1951- ), scénariste de télévision français ;
 , chercheuse et historienne française ;
 Alexandra Krief, (1981- ), chanteuse française ;
 Bérengère Krief (1983-), comédienne et humoriste française ;
 Claude Krief (1927-1969), journaliste français ;
 David Gordon-Krief (1964-), avocat français ;
 Hervé Krief (musicien) (1960-), musicien et écrivain français ;
 Hervé Krief (rabbin) (1964-), rabbin français ;
 Norah Krief, actrice française de théâtre ; 
 Norbert Krief (1956-), guitariste français ;
 Sabrina Krief (1973-), scientifique française, primatologue
 Thomas Krief, (1993- ), skieur acrobatique français

Voir 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade